Frame (englisch „Rahmen, Gestell“) steht für:
 Frame (Hilbertraum), besonderes Erzeugendensystem eines Hilbertraumes (Funktionalanalysis)
 Frame (HTML), Technik zur Unterteilung des Anzeigenbereichs eines Webbrowsers
 Frame (Schrift), virtueller zweidimensionaler Raum, der von einem einzelnen Schriftzeichen eingenommen wird
 Zähleinheit beim Snooker, siehe Liste der Snooker-Begriffe#Frame
 Frame (Waffe), Lanze der Germanen
 Frame (West Virginia), Ort in den Vereinigten Staaten
 Frame (Zeitschrift), Architekturzeitschrift aus Amsterdam

Weiteres:
 Einzelbild in Videos, Animationen und Computerspielen, siehe Einzelbild (Film)
 Signal- bzw. Datenstruktur bei der Nachrichtenübermittlung, siehe Rahmen (Nachrichtentechnik)
 ein Objekt ähnlich der Vektorraumbasis, siehe Vektorbündel#Rahmen
 Datenframe, eine Dateneinheit
 Frame Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Dubai Frame, Hochhaus

Frame ist der Familienname folgender Personen:
 Alex Frame (* 1993), neuseeländischer Radrennfahrer
 Janet Frame (1924–2004), neuseeländische Schriftstellerin

 Linley Frame (* 1971), australische Schwimmerin
 Rob Frame (* 1961), kanadischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Frame-Semantik
 Frames
 Framing